

Presentación previa 
Gilles Müller fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Mirza Bašić derrotó en la final a Ričardas Berankis.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Finalista)
  Ruben Bemelmans (Cuartos de final)
  Michał Przysiężny (Semifinales)
  Alexander Kudryavtsev (Primera ronda)

<ol start=5>
  Peter Gojowczyk ''(Segunda ronda)
  Hiroki Moriya ''(Primera ronda)
  Niels Desein ''(Primera ronda, retiro)
  Márton Fucsovics ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Recanati 2015